Leon – imię męskie
 Leon – polski siatkarz
 LEON – procesor zgodny ze SPARC

Papieże o imieniu Leon:

 Leon I, znany także jako Leon I Wielki
 Leon II
 Leon III
 Leon IV
 Leon V
 Leon VI
 Leon VII
 Leon VIII
 Leon IX
 Leon X
 Leon XI
 Leon XII
 Leon XIII

W Hiszpanii:
 León – miasto w północnej Hiszpanii, w regionie Kastylia i León, stolica prowincji León

Miejscowości w USA:
 Leon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Leon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Leon – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Leon – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Love
 Leon – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason
 Leon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Leon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Gminy w USA:
 Leon (ang. Leon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Leon (ang. Leon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Leon (ang. Leon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Leon (ang. Leon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Leon (ang. Leon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Leon (ang. Leon County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Leon (ang. Leon County) – w stanie Teksas

Zobacz też 

 León (ujednoznacznienie)
 Léon (ujednoznacznienie)
 Leon zawodowiec - film (reż. Luc Besson)
 Leon Kunicki